Léry peut faire référence à :

Saint catholique 
 Léry, un saint breton.

Patronyme 

 Jean de Léry (1534-1613), voyageur et écrivain français ;
 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756). un officier d'infanterie et ingénieur militaire français ;
 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1721-1797), fils du précédent
 François Joseph d'Estienne de Chaussegros de Léry, général français.

Toponymes 

 Léry, commune française de la Côte-d'Or ;
 Léry, commune française de l'Eure ;
 Léry, ville canadienne du Québec ;
 Léry, une commune burkinabé ;
 Saint-Léry, une commune française du Morbihan.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France